Slovo Pohoda může znamenat:

 stav celkové spokojenosti
 Pohoda (festival) – slovenský hudební festival
 Pohoda (skupina) – českou hudební skupinu
 Pohoda (software) – účetní program od firmy Stormware
 Pohoda (společnost) – nezisková společnost asistující lidem s mentálním postižením
 Český rozhlas Pohoda – stanice Českého rozhlasu

Externí odkazy